Oratorio del Santissimo Sacramento chiesa di Castiglion Fiorentino
 Oratorio del Santissimo Sacramento chiesa di Cefalù
 Oratorio del Santissimo Sacramento chiesa di Gavorrano
 Oratorio del Santissimo Sacramento chiesa di Monteverdi Marittimo
 Oratorio del Santissimo Sacramento chiesa di Roma
 Oratorio del Santissimo Sacramento al Laterano chiesa di Roma
 Oratorio del Santissimo Sacramento di San Lorenzo in Lucina chiesa di Roma
 Oratorio del Santissimo Sacramento chiesa di Tusa
Oratorio del Santissimo Sacramento edificio di culto a San Secondo Parmense

 Ex oratorio del Santissimo Sacramento chiesa sconsacrata di Mirandola

Pagine correlate 
 Chiesa del Santissimo Sacramento